Les Raisins de la colère, un roman de John Steinbeck (1939) ;
 Les Raisins de la colère, un film de John Ford adapté du roman (1940) ;
 Les Raisins de la colère, une pièce de théâtre de 1988.

Divers 
 L’opération Raisins de la colère est une opération militaire israélienne en 1996 ;
 Früchte des Zorns est un groupe de folk allemand fondé en 1999.